Горы Сандия (тива «posu gai hoo-oo») — горный хребет, расположенный в округах Берналийо и Сандовал, к востоку от города Альбукерке в штате Нью-Мексико, на юго-западе Соединенных Штатов Америки. Высшая точка гор — Сандия Крэст, 3255 м.

Этимология 
«Sandía» с испанского переводится как «арбуз». Поэтому среди местных жителей считается, что это отсылка на красноватый цвет гор на закате, и, кроме того, если смотреть на горы с запада, то длинный хребет, с зелеными хвойными напоминают «корочку» арбуза. Однако, как отмечает Роберт Джулиан, наиболее вероятным объяснением является убеждение испанцев до 1540 года, что в этих местах росли арбузы. Он также отмечает, что индейцы называют горы «Bien Mur», то есть «большие горы».

Геология 
Горы Сандия были образованы в последние десять миллионов лет в рамках формирования долины Рио-Гранде. Они образуют восточную границу бассейна Альбукерке. Основу гор составляет гранит, возраст которого составляет около 1,5 млрд лет (присутствуют также некоторые метаморфические породы, возраст — 1,7 млрд лет). Эта гранитная основа увенчана относительно тонким слоем (примерно 100 метров) осадочными породами (в основном известняк, песчаник), возраст которых составляет около 300 млн лет. Кристаллы калий-полевого шпата (K-spar), находящиеся в граните, придают горам розовый цвет.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Sandia Ranger District.
 Sandia Peak Ski Area.
 Sandia Crest web site.
 TopoQuest map of the Sandias.
 KNME Public Media’s documentary film, The Sandias.
 Motorcycle Classics article on riding the Sandia Crest Scenic Byway by motorcycle.

Горы Нью-Мексико
География округа Берналийо
География округа Сандовал